Cuori in burrasca (Tugboat Annie) – film del 1933 diretto da Mervyn LeRoy 
 Cuori in burrasca (Menschen vom Varieté) – film del 1939 diretto da Josef von Báky